Нопалито има више значења:

 Нопалито (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нопалито (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нопалито (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику